Unión Sporting Club puede referirse a dos clubes de fútbol desaparecidos en España:

 Unión Sporting Club de Madrid,
 Unión Sporting Club de Lavadores (actualmente Vigo).